Poy ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Poy (* 1945), argentinischer Fußballspieler

POY steht für:
 partially oriented yarn, siehe Schmelzspinnen

Abkürzung